Miles from Our Home  — седьмой студийный альбом канадской альт-кантри группы Cowboy Junkies, изданный в 1998 году. Второй и последний релиз на крупном лейбле Geffen Records, после него группа стала записываться на независимом.

Список композиций

Участники записи 
 Участники группы
 Марго Тимминс — вокал
 Майкл Тимминс — гитара
 Алан Энтон — бас-гитара
 Питер Тимминс — барабаны
 Приглашённые музыканты
 Lewis Melville — педальная слайд-гитара
 Джефф Бёрд — губная гармоника
 Vince Jones — орган, фортепиано, фисгармония
 David Houghton — перкуссия

Ссылки 
 Miles from Our Home на официальном сайте группы 
 Miles from Our Home на сайте Discogs.com

Альбомы Cowboy Junkies
Альбомы Geffen Records